Нго — пятая буква кхмерского алфавита, в качестве подписной буквы (тьенг нго) имеет вид .

В сингальском пали соответствует букве кантаджа насикая  , в бирманском пали соответствует букве нга, в тайском пали — нгонгу (змея).

Кхмерский алфавит
Пали